El término Fas o FAS puede referirse a:

Fas, en Derecho romano.
Fas, proteína.
Free alongside ship, un incoterm o término de comercio internacional.
Club Deportivo FAS, un club deportivo salvadoreño.
Siglas de las Fuerzas Armadas de España.
Frente Antiimperialista y por el Socialismo, frente electoral impulsado por el PRT.
Fiat Automobili Srbija, joint venture entre Fiat Group Automobiles y el gobierno de Serbia propietaria de las actividades de la extinta Zastava.
Federation of American Scientists, FAS , una ONG estadounidense destinada a informar y entrenar en tecnologías relativas a armas y medio ambiente.
Fania All-Stars, agrupación de música latina.
 Fuerza Aérea Sur de la Fuerza Aérea Argentina.